Э́дриан Э́нтони Ле́стер (; род. 14 августа 1968, Бирмингем, Англия) — английский актёр, командор ордена Британской империи и обладатель почётной степени Уорикского университета. Наиболее известен по роли Мики Брикса в телесериале «Виртуозы».

Ранняя жизнь и образование 

Лестер родился в городе Бирмингем, Уэст-Мидлендсу, в семье иммигрантов с Ямайки, менеджера клининговой компании Реджинальда () и медицинского секретаря Моники (). С девяти лет Лестер пел в хоре Собора Святого Чеда () в Бирмингеме. В четырнадцать лет он начал выступать в Молодёжном театре Бирмингема (). Три года учился в Королевской академии драматического искусства.

Личная жизнь 
Лестер женат на актрисе Лолите Чакрабарти (, род. 1 июня 1969, Кингстон-апон-Халл, Англия). У пары есть две дочери Лила () и Жасмин (). Семья живёт в Юго-восточном Лондоне.

Лестер в имеет чёрный пояс второго разряда по му дук кван тхэквондо.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Лауреаты премии Лоренса Оливье